Buford est un nom  propre.

Patronyme 

 John Buford (1826-1863), officier de cavalerie de l'armée des États-Unis ;
 Joseph Buford Cox (1905-2002), inventeur et homme d'affaires américain ;
 Mark Buford (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 R. C. Buford, directeur général de l'équipe des Spurs de San Antonio ;
 Rodney Buford (1977-), joueur américain de basket-ball ;
 Tonja Buford-Bailey (1970-), athlète américaine.

Toponyme

Buford, village de l'Alberta ;

Buford, ville située dans l'État de l'Arkansas ;
 Buford, ville située dans l'État du Colorado ;
 Buford, ville située dans l'État de la Géorgie ;
 Buford, ville située dans l'État du Kentucky ;
 Buford, ville située dans l'État du Dakota du Nord ;
 Buford, ville située dans l'État de l'Ohio ;
 Buford, ville située dans l'État de la Caroline du Sud ;
 Buford, ville située dans l'État du Texas ; 
 Buford, ville située dans l'État de la Virginie ;
 Buford, ville située dans l'État du Wyoming, et considérée comme la plus petite ville des États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme